Отра́дное — район в Москве, расположенный в Северо-Восточном административном округе, а также соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование.

История 

На территории современного района Отрадное располагалось несколько населённых пунктов, самым крупным из которых было село Владыкино. На север от Владыкина располагалась деревня Слободка, на восток от Слободки — деревня Козеево. Отрадное фигурирует на первом комплексном плане реконструкции Москвы, утверждённом 10 июля 1935 года постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 1435 «О генеральном плане реконструкции города Москвы» (арх. В. Н. Семёнов и С. Е. Чернышёв). На нём планировалось внесение Отрадного в границы Москвы. Фактически же район будущего Отрадного был включён в состав Москвы после строительства МКАД в 1960 году.

Современная история района 
В 1974 году началась массовая застройка района многоэтажными домами, Отрадное стало типичным спальным районом. В 1975 году в связи со 150-летием восстания декабристов улицам Отрадного присвоены имена некоторых из них — Пестеля, Бестужевых, Якушкина. Центральная улица района — Улица Декабристов. Район делила железная дорога проходившая параллельно улице Декабристов от Института пути, что в Свиблове, до станции Бескудниково. Ветку демонтировали в конце 80-х годов в связи со строительством станции метро «Отрадное» и новых жилых домов на чётной стороне улицы Декабристов.

Последние деревянные частные дома бывшего села Владыкино, расположенные в начале Алтуфьевского шоссе на его нечётной стороне, были снесены (часть из них сгорела) в 1980 году, а на их месте были построены 12-этажные и 16-этажные панельные дома семейного общежития ГУВД Москвы. О несуществующем селе и его исчезнувших улицах напоминали автобусные остановки «Нововладыкино» и «Вычегодская улица», которые лишь в конце 80-х годов XX века были переименованы (соответственно, в "Гостиницу «Восход» и «Алтуфьевское шоссе, 12»).

На территории района на северном берегу Лихоборки располагалось учебное хозяйство и совхоз сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева «Отрадное», которое и дало имя району. Этот совхоз отмечен на «Карте окрестностей гор. Москвы» 1931 года. Южную часть будущего Отрадного занимал огромный яблоневый сад, принадлежавший совхозу. В начале 80-х годов XX века яблоневый сад был вырублен, а на его месте появились улицы Хачатуряна, Каргопольская и Санникова, где были построены многоэтажные панельные дома. Последние деревья яблоневого сада можно ещё встретить и сегодня в некоторых дворах на ул. Отрадной и ул. Хачатуряна, в начале ул. Декабристов и около территории МИТа. Сохранились частично тополёвые аллеи, служившие границами сада. В районе Сигнального проезда находилось учебно-опытное хозяйство «Отрадное».

Для обслуживания малообеспеченных категорий населения в районе работают Центр социального обслуживания населения «Отрадное», Муниципальное управление социальной защиты населения.

По численности населения район занимает четвёртое место в Москве. Отрадное в рамках сохранения традиций русской культуры поддерживает и развивает связь с городом-побратимом Каргополем Архангельской области, принимает творческие коллективы области, организовывает выставки художников — мастеров народных промыслов. На территории района на Каргопольской улице мастерами деревянного зодчества возведён деревянный храм Святителя Николая.

Согласно данным «Гринпис», жители района Отрадное подвергаются вредному воздействию выбросов мусоросжигающего завода (спецзавода № 2), расположенного на Алтуфьевском шоссе, 33а, на границе с районом. Между тем действовавший мэр Москвы Юрий Лужков заверял, что столичные мусоросжигающие заводы вполне безопасны для людей.

В районе построены две станции метро («Отрадное» и «Владыкино»), стадион, пять фонтанов.

Население

Герб 
Гербовая эмблема района утверждена распоряжением префекта № 1331 от 29 июня 2000 года.

Геральдическое описание герба:

В лазоревом поле – золотая летящая косвенно вправо с воздетыми крыльями райская птица, имеющая серебряные хохолок, глаза и маховые перья на крыльях, на груди три ряда через один таковые же перья, а крайние перья хвоста - лировидные.

Объяснение:

Райская птица, по легенде приносящая людям отраду, символизирует заботу о воспитании детей, стремление к счастью, процветанию и благополучию жителей района, что отражает его название.

Парки, скверы и пешеходные зоны 
В Отрадном располагается несколько зеленых зон: парки «Отрада» и «Чермянка», сквер «Отрадное», сквер вдоль улиц Декабристов, Пестеля и Бестужевых, а также пешеходная зона вдоль Северного бульвара.

Парк «Отрада» 

Парк был разбит в 2005 году вдоль берегов реки Лихоборки по Нововладыкинскому проезду и занял площадь в 1,2 га. Его отличительная черта – органичное размещение инфраструктуры в природной среде. В парке обустроили набережную с прогулочными дорожками с деревянным настилом, а также мостики и спуски к реке. Была оборудована воркаут-площадка с турниками и установлены скамейки и беседки. В парке разместили два арт-объекта: скульптуру, изображающую молодожёнов, и арку «Лихоборские ворота». Последняя выполнена из орешника в стиле лэнд-арт художником Николаем Полисским совместно с мастерами из Никола-Ленивца и архитектором парка Галиной Лихтеровой. В северной части «Отрады» располагается комплекс российских традиционных религий, в который входит православная церковь и часовня, суннитская и шиитская мечети, иудейская синагога и буддийский храмовый комплекс. В 2017 году в парке прошло благоустройство – были дополнительно обустроены две детские площадки (одна из которых для детей с ограниченными возможностями здоровья) и одна воркаут-площадка с тренажёрами для маломобильных посетителей. Дорожки парка были выложены плиткой. Кроме того, по просьбам жителей было демонтировано несколько беседок, где шумные компании устраивали шашлыки.

Парк «Чермянка» (в составе суперпарка «Яуза») 
Территорию парка «Чермянка» Отрадное делит с районом Южное Медведково – граница районов проходит по реке Чермянка, километровый участок которой протекает на территории зеленой зоны. Парк открыт в 2011 году. Он является частью территории регионального значения «Памятник природы «Долина реки Чермянки от проезда Дежнева до устья». Здесь встречаются животные и растения из Красной книги города Москвы. В 2014 году в парке установлены арт-объекты, созданные художником из Никола-Ленивца Николаем Полисским и архитектором парка Галиной Лихтеровой, которые представляют собой конструкции из обвитой лозой металлической арматуры на деревянных сваях, напоминающие славянские рыболовные снасти – верши. В 2021 году часть парка от проезда Дежнева вниз вдоль Юрловского проезда была благоустроена. Здесь есть скейт-парк, поля для футбола и мини-футбола, теннисные корты, площадка для стритбола, воркауты и детские площадки в экотематике – с элементами песка и дерева.

Сквер «Отрадное» 
Изначально на этой территории располагались яблоневые сады совхоза сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева «Отрадное». В 1980-е годы во время массовой жилой застройки района между проложенными здесь новыми улицами Хачатуряна и Санникова был обустроен парк. До 1991 года он носил имя революционера Сергея Кирова – здесь стоял памятный бюст в его честь, который впоследствии снесли. Долгие годы парк оставался обычной зелёной зоной, связывающей жилые кварталы района со станцией метро «Отрадное». В 2018 году здесь прошло комплексное благоустройство. На территории есть три детские площадки с игровыми комплексами в стиле авиации и космонавтики. В спортивную зону входит баскетбольная и волейбольная площадки, памп-трек площадью 390 кв. м (в 2021 году ликвидирован), площадка для игры в футбол,  и две воркаут-зоны с турниками, тренажёрами и столами для настольного тенниса с навесами от непогоды. В парке расположена сцена для выступлений с танцполом – последний выложен чёрной и белой плиткой в виде клавиш пианино. Вдоль главной аллеи парка, Аллеи славы, размещены стенды с портретами ветеранов Отрадного. Здесь же находится памятная стела «Журавли нашей памяти», установленная в честь героев района, павших в вооружённых конфликтах. Для спокойного отдыха на территории также есть зона с шезлонгами.

В 2021 году в южной части парка была построена фестивальная площадка в индийском стиле. Тут находится круглогодичная продуктовая ярмарка, скейт-парк с пунктом проката (зимой на его месте заливают каток), круглая карусель, декоративные арки, беседки и прогулочные дорожки с садами.

Сквер на пересечении улиц Декабристов, Пестеля и Бестужевых 
Сквер состоит из шести зон отдыха. В 2019 году было открыто три его участка. На участке у дома 29 по улице Декабристов находится детская площадка с игровым комплексом в виде большой пирамиды. У домов 1 и 9 на улице Пестеля есть тарзанка и памп-трек. Здесь же располагаются пространства для тихого отдыха с лавочками со встроенными клумбами и перголами, а также лавочками-качелями. Между домами 14 и 16 на улице Бестужевых расположена ещё одна детская площадка и скамейки волнистой формы. На всём сквере работает система видеонаблюдения. Оставшиеся три территории прогулочной зоны были открыты в 2020 году по адресам: Алтуфьевское шоссе, дом 40А; улица Декабристов, дом 1; улица Декабристов, дом 11. У дома 11 в сквере находится скульптура «Лукоморье» по мотивам поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».

Пешеходная зона вдоль Северного бульвара 

Северный бульвар протянулся от улицы Декабристов до Юрловского проезда. Его прогулочный участок начинается от домов 6 и 9А по направлению к Юрловскому проезду. На зелёном островке располагаются детские площадки, скамейки, некоторые из которых имеют навесы от солнца, а также две скульптурные композиции. Скульптурная группа «Семья оленей» находится между домами 12 и 19 на бульваре и состоит из трёх фигур – самца, самки и их детёныша. На пересечении Северного бульвара и Юрловского проезда установлена стела с названием района, которую венчает фигура райской птицы – символа Отрадного.

Образование и культура 
В районе находятся одно высшее учебное заведение, 22 общеобразовательных школы и 25 детских дошкольных учреждений.

Работают детская музыкальная школа им. А. Т. Гречанинова(Московская школа искусств), музыкально-эстетический центр «Аллегро», детско-юношеский центр «Отрадное», театр-студия «Мел», «Удивительная театральная студия», детско-юношеский клуб спортивного карате «Маяк».Ледовый дворец «Синяя птица».

В 1992 году в Отрадном было открыто первое в Москве рок-кафе, которое стало центром музыкальной жизни города. Трансляции концертов оттуда проходили по центральному телевидению в «Программе А». После убийства одного из основателей кафе, басиста группы «Монгол Шуудан» Алексея Полякова кафе было закрыто.

Религия 

Самое старое культовое сооружение в районе — Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине. Также построены ряд деревянных православных храмов. Кроме того, в районе действует ряд храмов традиционных конфессий, объединённых в комплекс «Малый Иерусалим», расположенный в долине реки Лихоборки:
 Татарская суннитская мечеть «Ярдям» и азербайджанская шиитская мечеть «Инам». Строительство мечети «Ярдям» началось осенью 1996 года по инициативе и за счёт Благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Хиляль», религиозного объединения мусульман «Ярдям» и частных лиц. Её открытие состоялось в сентябре 1997 года. Архитектура мечети, построенной из красного кирпича — с двумя минаретами, напоминает стиль мечетей Средней Азии. По состоянию на март 2009 года это одна из четырёх московских мечетей. Название мечети «Ярдям» в переводе с татарского означает «помощь».
 Православный храм святого Николая Мирликийского и часовня святого великомученика Пантелеимона-целителя.
 Синагога «Даркей Шалом».
 Буддийская Пагода рая с молитвенным барабаном (Кюрде).
 Строится буддийский храм.

Транспорт

Внеуличный транспорт

Станции метро

Станции Московского центрального кольца

Железнодорожные станции и платформы 
По территории района ранее проходила Бескудниковская железнодорожная ветка. Имелись платформы «Слободка» и «Отрадное» (одно время бывшая также станцией).

 
 
 
 
 Петровско-Разумовская

Наземный транспорт

Автобусы 

 23:  —  —  — ЖК «Юрлово»
 71:  —  —  — Осташковская улица
 92: Платформа Моссельмаш —  —  —  — 6-й микрорайон Бибирева
 98: Юрловский проезд —  —  — 
 124: Микрорайон 4 «Д» Отрадного —  —  — Станция Лосиноостровская
 134:  — Юрловский проезд

 238:  —  —  —  — Станция Лосиноостровская
 238к: Микрорайон 4 «Д» Отрадного —  —  — Станция Лосиноостровская
 259:  —  — Улица Корнейчука
 282:  —  —  —  — Улица Корнейчука
 380:  —  — 
 571: Микрорайон 4 «Д» Отрадного —   —  —  —  — Платформа Грачёвская
 603: Платформа Яуза —  — Юрловский проезд
 605: Юрловский проезд —  —  — Платформа Лось
 628: Ясный проезд —  —  — 
 880: Микрорайон 4 «Д» Отрадного —  —  — Станция Лосиноостровская
 С6:  — Юрловский проезд
 н9:  —  —  —  —  —  —  — 6-й микрорайон Бибирева

Электробусы 

 т73:  —  —  —  — 6-й микрорайон Бибирева
 33: Рижский вокзал —  —  — 
 53:  —  —  —  — Улица Корнейчука
 154:  —  —  —  — Платформа Грачёвская
 353:  —  —  —  — Осташковская улица
 637:  —  —  — 
 803:  —  —

Автомобильные дороги 
Сегодня важнейшими транспортными артериями района являются Алтуфьевское шоссе, пересекающее район с юга на север, улица Хачатуряна и Северный бульвар, пересекающие район с юго-запада на северо-восток, и улица Декабристов, пересекающая район с северо-запада на юго-восток.

На юге района вдоль малого кольца МЖД проходит Сигнальный проезд, дублируемый по другую сторону железной дороги в районе Марфино Станционной улицей. Они имеют съезды на городские автомагистрали — Северо-Западную и Северо-Восточную хорды (Московский скоростной диаметр).

См. также 

 Отрадная улица (Москва)
 Отрадный проезд
 Отрадное (парк)
 Отрада (парк)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт управы района «Отрадное»